Бадертдинов Рагиб Марвартдинович р. (17 августа 1945 года — комбайнёр колхоза «Октябрь» Илишевского района БАССР. Полный кавалер ордена Трудовой Славы.

Биография 
Рагиб Марвартдинович Бадертдинов родился 17 августа 1945 г. в с. Исанбаево Илишевского района БАССР.

Образование — среднее специальное, в 1980 г. окончил Белебеевский техникум механизации и электрификации сельского хозяйства.

Трудиться начал в 1963 г. комбайнёром колхоза «Октябрь» Илишевского района. В 1964—1967 гг. служил в рядах Советской Армии. После демобилизации вернулся в колхоз «Октябрь», работал комбайнёром.

Р. М. Бадертдинов ежегодно добивался высоких производственных показателей, экономии горюче-смазочных материалов и запасных частей. В среднем за 1976—1980 гг. на комбайне СКД-5 намолачивал по 8667 центнеров, а за 1981—1983 гг. — по 9890 центнеров зерна.

В 1986 г. был избран секретарём парткома колхоза имени Жданова Илишевского района. С 1990 г. работал заместителем директора совхоза «Сюнь» Уфимского нефтеперерабатывающего завода, с 1993 г. — машинистом зернотока колхоза «Октябрь» Илишевского района, с 1996 г. до выхода на пенсию в 2005 г. — почтальоном Исанбаевского отделения Верхнеяркеевского районного управления Федеральной почтовой связи.

Депутат Верховного Совета Башкирской АССР одиннадцатого созыва (1985—1990).

Рагиб Марвартдинович Бадертдинов живёт в Илишевском районе Республики Башкортостан.

Награды 
За многолетнюю добросовестную работу в сельскохозяйственном производстве, успешное выполнение планов и социалистических обязательств Р. М. Бадертдинов награждён орденом Трудовой Славы I (1983), II (1979), III (1975) степени, медалями.

Литература 
Герои труда / сост. Р. А. Валишин [и др.]. — Уфа : Китап, 2011. — 432 с. : ил. — ISBN 978-5-295-05228-6.

Башкирская энциклопедия. Гл. ред. М. А. Ильгамов т. 1. А-Б. 2005. — 624 с.; ISBN 5-88185-053-X. науч.. изд. Башкирская энциклопедия, г. Уфа.

Ссылки 

 

Комбайнёры
Депутаты Верховного Совета Башкирской АССР одиннадцатого созыва